Al di là del lago – film statunitense per la televisione del 1988
 Al di là del lago – film italiano per la televisione del 2009
 Al di là del lago – serie televisiva italiana del 2010
 Al di là del lago – romanzo italiano del 2012